Beverly vagy Beverley:

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Beverly (Chicago)
 Beverly (Georgia)
 Beverly (Kansas)
 Beverly (Kentucky)
 Beverly (Massachusetts)
 Beverly (Missouri)
 Beverly (Nebraska)
 Beverly (New Jersey)
 Beverly (Nyugat-Virginia)
 Beverly (Ohio)
 Beverly (Washington)

 Ausztrália
 Beverly (Adelaide)
 Beverley (Nyugat-Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Beverley (Egyesült Királyság)

 Kanada
 Beverly (Alberta)
 Beverley (Saskatchewan)

Zene 
 Beverly, indie együttes
 Beverly, japán énekes

Egyéb 
 Beverly (keresztnév)
 Beverly (vezetéknév)
 Beverly (katamarán)
 Beverly (ital)